Гео́ргий Никола́евич Чубинашви́ли ( также Чубинов; , Санкт-Петербург, Российская империя — 14 января 1973, Тбилиси, Грузинская ССР) — грузинский искусствовед, академик АН Грузинской ССР (1941); исследователь грузинской архитектуры и изобразительного искусства.

Биография 
С 1907 по 1912 годы изучал психологию в Лейпцигском и Галле-Виттенбергском университетах.

С 1916 по 1917 год изучал грузино-армяно-персидскую филологию в Петроградском университете.

После возвращения в Грузию, с 1918 по 1931 и с 1937 по 1948 год преподавал в должности профессора в Тбилисском государственном университете.

С 1922 по 1926 год был одним из основателей и первым ректором новоучреждённой Тбилисской академии изящных искусств.

Объездил с экспедициями всю Грузию, производя фотофиксацию и описание памятников архитектуры.

С образованием в 1941 году АН Грузинской ССР был избран в число первых действительных членов Академии. С 1941 года и до своей кончины руководил Институтом истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР. В своих трудах отстаивал положение о том, что грузинская архитектура развивалась независимо от влияния армянского зодчества.

Похоронен в парке Тбилисского университета.

Именем Георгия Чубинашвили названа улица в Тбилиси. Его имя носил Институт истории грузинского искусства (ныне — Национальный исследовательский центр истории грузинского искусства и охраны памятников им. Г. Чубинашвили).

Сын — Николай Чубинашвили (1908—1993).

Библиография 
 წერეთელი გ. უკვდავი მკვლევარი, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1973, # 1. გვ. 192
 გიორგი ჩუბინაშვილი, ბიობიბლიოგრაფია, თბ., «მეცნიერება», 1977.
 ო.თაქთაქიშვილი, გიორგი ჩუბინაშვილი, ძეგლის მეგობარი, 1973, # 31-32, გვ. 80-82
 გ. ჩუბინაშვილი, ბოლნისების მდებარეობის საკითხისათვის, სსრკ მეცნ. აკადემიის საქ. ფილიალის მოამბე, ტ. I # 3, 1940
 Грузинское чеканное искусство, Тб., «Сабчота сакартвело», 1959
 Архитектура Кахетии, Текст, Тб., Изд-во Академии наук Груз. ССР, 1959
 Пути развития архитектуры Кахетии, М., Изд-во вост. литература, 1960
 Разыскания по армянской архитектуре, Т. I, Тб., «Мецниереба», 1967
 Цроми, из истории грузинской архитектуры первой трети VII в., М., «Наука», 1969

Литература 
საქართველოს არქიტექტორთა და მშენებელთა ენციკლოპედია. — თბ., 2017.-გვ.-647-648

Примечания

Ссылки 
 გიორგი ჩუბინაშვილი
 გიორგი ჩუბინაშვილი — Giorgi Chubinashvili
 Библиография
 Ордена

Преподаватели Тбилисского государственного университета
Ректоры Тбилисской академии художеств
Академики АН Грузинской ССР
Похороненные в парке Тбилисского университета